Сукромля — топоним в России:

 Сукромля — деревня в Ершичском районе Смоленской области;
 Сукромля — село в Торжокском районе Тверской области;
 Сукромля — река в Тверской, Московской и Смоленской областях, приток Дёржи.